Angelo Azzimonti (1909-1985), calciatore italiano
 Enrico Azzimonti (n. 1966), designer italiano
 Carlo Azzimonti (1888-1958), giornalista italiano
 Giorgio Azzimonti (n. 1939), calciatore italiano
 Giuseppe Azzimonti (...-...), calciatore italiano

Pagine correlate 
 Azimonti